Ге́нов () — болгарская фамилия. Известные носители:
 Генов, Гаврил (1892—1934) — болгарский коммунистический политик.
 Генов, Евгений (1978) — болгарский самбист и дзюдоист.
 Генов, Иван Гаврилович (1896—1970) — революционер, советский партийный деятель, партизан Крыма.
 Генов, Николай Леонидович (1930—2002) — советский и белорусский тренер, основатель новополоцкой школы воднолыжного спорта.
 Генов, Пётр (1970) — болгарский шахматист, гроссмейстер.
 Генов, Спас (1981) — болгарский боксёр.

